BHVpuede hacer referencia a:

 Bruselas-Halle-Vilvoorde, una circunscripción electoral belga.
 Bazar de l'Hôtel de Ville, un centro comercial de París, Francia.